Финал Кубка Стэнли 2009 года — решающая серия плей-офф Кубка Стэнли в сезоне 2008/2009, между Питтсбург Пингвинз и Детройт Ред Уингз, в котором одержали победу хоккеисты из Питтсбурга (4—3). Самым ценным игроком финальной серии был признан Евгений Малкин. Это был первый за последние 25 лет финал, в котором участвовали команды, встречавшиеся в финале годом ранее. Также впервые с сезона 2000-2001 действующий обладатель Кубка Стэнли играл в финале.

Путь к финалу

Детройт Ред Уингз — Питтсбург Пингвинз

Арены

Отчёты о матчах

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

См. также 
 Национальная хоккейная лига
 Кубок Стэнли
 НХЛ в сезоне 2008/2009
 Плей-офф Кубка Стэнли 2009
 Обладатели Кубка Стэнли

Плей-офф Кубка Стэнли
Финалы Кубка Стэнли
2009 год в хоккее
Спортивные соревнования в Детройте
Спортивные соревнования в Питтсбурге